Gyffu, fue un motor de búsqueda en internet que entró en operación el 22 de agosto de 2012, el cual no indexaba la información, lo que le permitía ser más rápido. Su política se basaba en la privacidad del usuario.

Referencias 

Motores de búsqueda de Internet